Библия верующих — сайт «Церкви Библии верующих» в Сиднее, Новый Южный Уэльс, Австралия, который редактирует Энтони Григор-Скотт ().

Сайт перепечатывал антисемитские материалы, такие как «Протоколы сионских мудрецов» и книгу Генри Форда «Международное еврейство» и материалы, отрицающие Холокост таких авторов, как Брэдли Р. Смит и Марк Вебер.

В связи с этим деятельность сайта стала предметом рассмотрения в суде согласно Закону о расовой дискриминации. В 2007 году судья Федерального суда Австралии Ричард Конти приказал владельцу сайта Энтони Григор-Скотту удалить с сайта антисемитские утверждения, что евреи намеренно преувеличили число погибших во время Второй мировой войны.

«Библия верующих» была описана как «одна из самых заметных из множества эксцентричных псевдо-христианских групп в Австралии» и охарактеризована как «экстремистская»  (AIJAC) в своем докладе за 2008 год по вопросам антисемитизма в Австралии.

Один из представителей «Церкви Библии верующих» из другой австралийской общины выразил недоверие Григор-Скотту в интервью Australian Jewish News. Он заявил следующее:

Он [Григор-Скотт] был изгнан из церкви. Он не имеет ничего общего с нами … мы не антисемиты, вообще мы очень поддерживаем право Израиля на существование.

Несмотря на судебный запрет, материалы с отрицанием Холокоста находятся на сайте по состоянию на январь 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Библия верующих»
 Jeremy Jones, and on behalf of the Executive Council of Australian Jewry v The Bible Believers Church (2007) FCA 55 (2 February 2007) — Federal Court of Australia

Отрицание Холокоста в Австралии
Антисемитизм в Австралии
Религиозные сайты
Христианский фундаментализм
Антисемитизм в Новейшее время